CAMAC eller Camac har flere betydninger:
 Computer Automated Measurement and Control – standardbus for styring og dataopsamling
 Camac (flod) – biflod til Liffey i Dublin-området, Irland
 Les Harpes Camac – fransk firma som producerer harper